Котовский район — административные и муниципальные единицы:
 Ко́товский район — район в Волгоградской области России.
 Кото́вский район — в 1940—1991 годах название Хынчештского района Молдавии.
 Кото́вский район — в 1935—2016 годах название Подольского района Одесской области Украины.
 Котовский район — район Полтавской губернии, затем Днепропетровской области Украины в 1923—1958 годах.